For Sentimental Reasons – componimento di Edward Heyman, Abner Silver e Al Sherman
For Sentimental Reasons – album di Ella Fitzgerald
For Sentimental Reasons – album di Linda Ronstadt